«Лев, колдунья и платяной шкаф» — первый фильм из сериала «Би-би-си» по серии романов «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса, выпущенный в 1988 году. Режиссёр — . Является экранизацией одноимённого романа.

Съёмки 
Большинство сцен сериала были сняты в Национальном парке Каирнгормс, в Авимуре, Шотландия. Зима в тот год была малоснежной, поэтому съёмочная группа использовала специальную пену вместо снега. Съёмки летних сцен, в том числе финальной битвы, прошли в другом парке — Хаукстон, графство Шропшир, Англия. Съёмки в замке Белой Колдуньи и замке Кэр-Паравел совместили. Декорациями для обоих служил норвежский замок Манорбир в западном Уэльсе. Отъезд детей Певенси из Лондона и прибытие на станцию, откуда они отправились к профессору, снимались на настоящих железнодорожных станциях. Первая сцена на станции Майнхед, а вторая — на станции Кроукомб Хитфилд. Обе находятся в графстве Сомерсет, Англия.

Серии 

Серия № 1 — показана 13 ноября 1988 года, включает в себя приезд детей Певенси в дом профессора и первое путешествие Люси в Нарнию.

Серия № 2 — показана 20 ноября 1988 года, включает в себя путешествие Эдмунда в Нарнию, разговор Питера и Сьюзан с профессором и то, как дети все вместе оказались в Нарнии.

Серия № 3 — показана 27 ноября 1988 года, включает в себя встречу с бобрами и пребывание Эдмунда в замке Белой Колдуньи.

Серия № 4 — показана 4 декабря 1988 года, поход Питера, Сьюзан, Люси и бобров к Каменному столу и их встреча с Отцом Рождество.

Серия № 5 — показана 11 декабря 1988 года, встреча с Асланом, освобождение Эдмунда и смерть Аслана от рук Белой Колдуньи.

Серия № 6 — показана 18 декабря 1988 года, воскрешение Аслана, финальная битва, возвращение детей Певенси домой.

Сюжет 
Во время Второй Мировой войны четверых подростков из семьи Певенси мать отправляет к старому профессору. На следующий день маленькая Люси находит старый платяной шкаф с шубами, который является порталом в сказочную страну Нарнию, где Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси должны свергнуть злую ведьму и стать королями и королевами.

В ролях 
 Ричард Демпси — Питер
 Софи Кук — Сюзан
 Джонатан Р. Скотт — Эдмунд
 Софи Уилкокс — Люси
 Барбара Келлерман — Белая Ведьма

Награды

Отличия сериала от книги 

Ниже даны только сюжетные отличия. Все отличия, касающиеся персонажей, мест и пр., можно найти в соответствующих статьях.

Сюжетные отличия 
 В сериале чётко указано, что действие происходит в 1940 году.
 В сериале Люси не пробирается сквозь ряды шуб в шкафу. Она заходит внутрь и тут возникает свет. Люси отодвигает один ряд шуб и сразу видит заснеженный лес.
 В сериале Белая Колдунья материализует шатёр. Внутри него она выспрашивает Эдмунда о его брате и сёстрах.
 В сериале перед тем, как приготовиться убить Эдмунда, Колдунья сама призывает разнообразную нечисть себе на помощь.
 В сериале финальная битва происходит в лесу, рядом со скалами. Так создатели сериала могли избежать массовых сцен, которые не могли показать из-за отсутствия бюджета.
 В сериале Питер не сражается с Колдуньей. Она убегает после того, как ранит Эдмунда, и сразу появляется Аслан и бывшие пленники замка Белой Колдуньи.
 В сериале во время коронации Аслан материализует короны из солнечных лучей, которые светят на четыре трона. Также дети отправляются плескаться в море после коронации, а не до неё.
 В сериале отсутствует финальная сцена с погоней за Белым оленем. Короли и королевы видят Фонарный столб во время обычной прогулки по лесу, идут дальше и возвращаются на Землю.

Новые сцены 
Эти сцены полностью отсутствуют в книге и были придуманы создателями сериала.
 Впервые в экранизации появляется сцена прощания детей Певенси с их мамой, отъезд с Лондонского вокзала и прибытие на станцию, откуда можно было добраться до поместья профессора.
 В сериале показана вторая встреча Люси с мистером Тумнусом. Они вновь пьют чай и обсуждают, почему шпионы Колдуньи до сих пор не схватили фавна.

Интересные факты 
 Для создания фигуры Аслана использовались два человека, которые были ногами и спиной льва, а голова была аниматронной. Для создания гривы была использована шерсть яка.
 Костюмы бобров были такие громоздкие и неудобные, что актёры, поскользнувшись, уже не могли самостоятельно встать. Подобные происшествия случались так часто, что в съёмочной группе специально выделили двух человек, кто занимался подниманием бобров обратно на ноги.
 Можно обратить внимание, что дети, не сговариваясь, сразу надевают шубы, когда выходят из шкафа в Нарнию. А затем Сьюзан предлагает всем надеть ещё и утеплённые галоши. Даже Эдмунд, сбегая от бобров, не забывает одеться в шубу. Это связано с тем, что во время съёмок в Шотландии было очень холодно, поэтому пришлось отойти от текста книги и все актёры надевали шубы при первой возможности.

Экранизации «Хроник Нарнии»